Manuel Leal Peña (8 de julio de 1939) más conocido por su nombre en el ring: Tinieblas, es un luchador profesional mexicano semi-retirado, que aparecía junto a su mascota "Alushe", que era un duende maya; y que es junto con El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras una de figuras más conocidas dentro de la lucha libre mexicana. Actualmente trabaja como independiente.

Carrera 
Tinieblas comenzó su carrera como fisicoculturista, cuando fue descubierto por Black Shadow y Dorrel Dixon quienes impresionado por el físico de Leal lo convencieron de empezar una carrera como luchador. En 1968 un editor de la revista Lucha Libre, Valente Pérez tuvo la idea de crear un personaje que actuaría como rival para Mil Máscaras (Aunque al final debutó como face (técnico) y no como heel (rudo). Pérez creó un personaje sin rostro con una capucha  y lo nombró como Tinieblas y se lo otorgó a Leal para que luchara con ese personaje. Tinieblas finalmente debutó el 20 de agosto de 1971 haciendo equipo con Dorrel Dixon y Black Shadow contra Dr. Wagner, El Solitario y Renato Flores. También fue de los primeros luchadores mexicanos en realizar giras por Japón.

Serie de cómics  
Tinieblas se convirtió en el segundo luchador (después de El Santo) en poseer una serie de cómics basados en su personaje. Su primer cómic se publicó entre 1976 y 1979. En 1991, fue creada una segunda serie de cómics llamada Tinieblas, el hijo de la noche se publicó hasta 1995.

Carrera actoral  
Tinieblas también se atribuyó una carrera interpretativa, participando en el cine de luchadores junto a otras grandes leyendas de la lucha libre mexicana como Santo, El Enmascarado de Plata, Blue Demon y Mil Máscaras.

Filmografía 

 1970 - Los campeones justicieros
 1970 - Las momias de Guanajuato
 1971 - Superzán el invencible (México, Guatemala)
 1972 - Una rosa sobre el ring
 1973 - El investigador Capulina
 1973 - Las momias de San Ángel
 1973 - Leyendas macabras de la colonia
 1981 - El puño de la muerte
 1982 - La furia los karatekas / Santo en la furia de los karatekas

Videografía 

 1989 - Las aventuras de Capulina (México, serie de televisión)

Actualidad 
Actualmente Tinieblas sigue activo en la lucha libre, a pesar de haber cumplido ya 83 años, sigue siendo muy popular entre los jóvenes y los amantes de la lucha libre, sobre todo por sus apariciones en películas y cómics. En la actualidad, Tinieblas lucha como independiente, es decir, solamente cuando es contratado. Su hijo; Tinieblas Jr. continúa su legado con una exitosa carrera de lucha.

En lucha 
 Movimientos finales
El Abrazo del Oso (Bear hug)
Plancha

Campeonatos y logros 
'World Wrestling Association
WWA World Heavyweight Championship (1 time)

Nacidos en Ciudad de México
Luchadores profesionales de México